Afrodita el término puede referirse a:

Antigüedad  
 Afrodita, diosa griega del amor y la belleza.
 Afrodita Anadiómena, más conocida como Venus Anadiómena, es una representación iconográfica de la diosa Afrodita saliendo del mar hecha famosa por el pintor Apeles.

Estatuas 
 Afrodita de Cnido, una de las más célebres esculturas del escultor griego Praxíteles.
 Afrodita de Menofanto estatua romana de Venus.
 Afrodita Calipigia, conocida también como Venus Calipigia, es un tipo de estatua femenina desnuda del periodo helenístico.

Personajes de ficción 
 Afrodita, versión ficticia de la diosa griega que aparece en las series de televisión Hercules: The Legendary Journeys y Xena: la princesa guerrera.
 Afrodita de Piscis, personaje de ficción que aparece en el manga y anime Saint Seiya.
 Afrodita, personaje de DC Comics basado en la diosa griega.

Anélidos 

 Aphrodita, género de anélidos.
 Aphroditidae, familia de anélidos a la que pertenece el género anterior, que es el nominal.

Libros 
 Afrodita (1997), libro de Isabel Allende.

Música 

 Aphrodite's Child, grupo griego de rock progresivo.

Cine 

 Poderosa Afrodita, película de Woody Allen.